Куку́шка:

 Кукушка () — птица семейства кукушковых.
 Кукушка (снайпер) — сленговое название финского снайпера во время советско-финской войны 1939—1940 годов.
 Кукушка — сленговое название процедуры промывания носовых пазух по методу перемещения по Проетцу.

Песни
 «Кукушка» — песня группы «Кино».
 «Кукушка» — популярная песня ветеранов-афганцев.
 «Кукушка» — альбом российской рок-группы «Пилот».
 «Кукушка» — альбом российской метал-группы 8452.

Фильмы
 «Кукушка» — короткометражный мультфильм из серии про Вуди Вудпекера (США, 1947).
 «Кукушка» — фильм Александра Рогожкина (Россия, 2002).
 «Кукушка» — четырёхсерийная драма Сергея Алёшечкина (Россия, 2010).
  (или «Куку») — телесериал BBC Three.

Техника
 Кукушка — поезд местного сообщения, состоящий из одного-трёх вагонов.
 Кукушка — обиходное название паровозов серии «Ку» («Коломенский усиленный»), выпускавшихся в России в начале XX века.

Топоним 
Населённые пункты
 Кукушка (Архангельская область) — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Кукушка (Кировская область) — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Кукушка (Пермский край) — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Кукушка (Ульяновская область) — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
Реки
 Кукушка (приток Орловки) — река в Томской области.
 Кукушка (приток Малого Горбыля) — река бассейна Амура.